Mutum est une municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais 

Mutum  peut également faire référence à :
 Nova Mutum, une municipalité brésilienne située dans l'État du Mato Grosso.
 la plateforme  Mutum, un site de prêt et d'emprunt d'objet créé en 2014 par Frédéric Griffaton et Mathieu Jeanne-Beylot, financé en partie grâce à la MAIF
 Mutum, un film de 2007 réalisé par Sandra Kogut
 , une émission de télévision brésilienne
 Mutum, un groupe mexicain de musique symphonic métal créé en 2002.